Murong De (tempelnaam Shizong), koning van de Zuidelijke Yan (398-405)
 Qian Yuanguan (tempelnaam Shizong), koning van Wuyue (932-941)
 Liao Shizong, heerser van Liao (947-951)
 Houzhou Shizong, keizer van de latere Zhou (954-959)
 Jin Shizong, keizer van Jin (1161-1189)
 Jiajing (1507-1567, tempelnaam Shizong), keizer van Ming (1521-1567)